Hawke ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hawke (* 1977), australischer Politiker; Minister für Einwanderung, Staatsbürgerschaft, Migrantendienste und multikulturelle Angelegenheiten im Kabinett Scott Morrison
 Bob Hawke (1929–2019), australischer Politiker
 Edward Hawke, 1. Baron Hawke (1705–1781), britischer Admiral
 Ethan Hawke (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Maya Hawke (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Maya Hawke (Filmeditorin), Filmeditorin
 Simon Hawke (* 1951), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor

Hawke ist:

 (3452) Hawke, nach B. R. Hawke benannter Asteroid

Siehe auch:

 Hawke Bay, Bucht auf der Ostseite der Nordinsel Neuseelands
 Hawke’s Bay, Region auf der Nordinsel Neuseelands
 Baron Hawke, britischer Adelstitel
 Hawk